Stegomastodon is een uitgestorven slurfdier uit de familie Gomphotheriidae. Dit dier leefde tijdens het Pleistoceen in Noord-Amerika.

Stegomastodon was een gedrongener en robuustere versie van de moderne olifant: zo'n 2.7 m hoog met een lengte van 6–8 m en een gewicht van circa zes ton. De onderkaak was vrij kort en de twee grote slagtanden waren naar boven gekromd. De kiezen van Stegomastodon hadden een ingewikkeld knobbelpatroon wat voor een groot oppervlak zorgde. Dit stelde dit slurfdier in staat tot het eten van gras en bladeren. Stegomastodon was een savannebewoner.

Uitgestorven slurfdieren